Zanesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Zanesville (Indiana)
North Zanesville
South Zanesville
Zanesville (Ohio)